Finch (Engelse woord voor vink) kan verwijzen naar:
Finch (Amerikaanse band), een Amerikaanse post-hardcore-band
Finch (automerk), een Australische automerk
Finch (band), een Nederlandse rockband uit de jaren zeventig

Personen met de achternaam Finch
Jon Finch, een Engelse acteur
Peter Finch, een Australische acteur
Ray Finch, de oprichter van het automerk Finch
Willy Finch, een Belgische kunstenaar